Karpas steht für:

 Karpas, Halbinsel im Nordosten der Mittelmeerinsel Zypern
 Karpas (Seder), traditionelle Pessach-Speise

Karpas ist der Familienname folgender Personen:

 Morris J. Karpas (1879–1918), russisch-amerikanischer Mediziner, Neurologe, Psychiater und Psychoanalytiker